Hieron. (Hieronymus) — принятое латинское сокращение для следующих авторов:

 Иероним Стридонский (св. Иероним; ок. 345/347-419/420) — иллирийский церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии;
 Иеронимус, Георг (1846—1921) — немецкий ботаник.